Loděnice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Loděnice (vattendrag), 
 Loděnice (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), Beroun, 
 Loděnice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar